Степной — посёлок в Красноармейском районе Челябинской области России. Входит в состав Озёрного сельского поселения.

География 
Посёлок находится на северо-востоке Челябинской области, в лесостепной зоне, на правом берегу реки Чёрной (приток Миасса), на расстоянии примерно 18 километров (по прямой) к юго-западу от села Миасского, административного центра района. Абсолютная высота — 189 метров над уровнем моря.

Население

Примечания 

Населённые пункты Красноармейского района (Челябинская область)